Лагорс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Лагорс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда